Сорквиты () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мронговский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 4620 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Борове
 Боровски-Ляс
 Буршево
 Хощево
 Гизево
 Елмунь
 Йендрыхово
 Козлово
 Марадки
 Ниборк
 Пустники
 Розоги
 Рыбно
 Сорквиты
 Стама
 Сурмувка
 Стары-Гелёнд
 Шиманово
 Варпуны
 Зындаки

Поселения 
 Балово
 Гелёнд-Малы
 Глодово
 Янишево
 Яново
 Карчевец
 Козарек-Малы
 Козарек-Вельки
 Лесины
 Марадзки-Хойняк
 Милуки
 Млыник
 Новы-Гелёнд
 Пилаки
 Родове
 Сломово
 Стары-Гелёнд
 Шарлаты
 Шелёнгувка
 Тышково
 Вилямувко
 Воля-Марадзка
 Замково
 Залуки

Соседние гмины 
 Гмина Бискупец
 Гмина Дзвежуты
 Гмина Кольно
 Гмина Мронгово
 Гмина Пецки
 Гмина Решель

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства